Montanara ima više značenja:
 Montanara, Cremona
 Montanara, Mantua
 Montanara, Reggio Emilia